

Persone 
Memmo Foresi, propr. Domenico Foresi (1942-2016) – cantautore, compositore e produttore discografico italiano
Palmiro Foresi (1900-1980) – docente universitario e politico italiano
Pasquale Foresi (1929-2015) – presbitero e teologo italiano
Raffaello Foresi (1820-1876) – letterato italiano

Altro 
Foresi – forma di interazione biologica
Torre dei Foresi – edificio storico di Firenze